

Geografia 
 Fernán Caballero – comune spagnolo
 Pedro Juan Caballero – città paraguaiana nel dipartimento di Amambay
 Caballero – comune panamense

Persone
 Caballero – capo Apache
 Abel Caballero – schermidore cubano
 Antonio Caballero y Góngora – prelato spagnolo e, tra il 1782 ed il 1789, viceré della Nuova Granada
 Benito Caballero Garza – politico messicano
 Bernardino Caballero – politico paraguaiano
 Cándido Pastor Bareiro Caballero – politico paraguaiano
 Carlos Orlando Caballero – ex calciatore honduregno
 Celestino Caballero – pugile panamense
 Denia Caballero – discobola cubana
 Fabio Caballero – calciatore paraguaiano 
 Fernán Caballero – scrittrice spagnola
 Francisco Largo Caballero – politico spagnolo
 Eugenio Caballero – scenografo messicano
 Gabriel Caballero – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino naturalizzato messicano
 Jorge Caballero – ex calciatore colombiano
 José Manuel Caballero Bonald – poeta e scrittore spagnolo
 Juan Caballero – ex calciatore peruviano
 Juan Carlos Caballero Vega – rivoluzionario messicano
 Linda Viera Caballero – cantante portoricana
 Luis Caballero – calciatore paraguaiano
 Luis Nery Caballero – calciatore paraguaiano
 Mauro Caballero – ex calciatore paraguaiano
 Mauro Andrés Caballero – calciatore paraguaiano
 Pablo Caballero Cáceres – ex calciatore paraguaiano
 Pablo Caballero González – calciatore uruguaiano
 Pablo Eduardo Caballero – calciatore uruguaiano
 Pedro Juan Caballero – politico paraguaiano
 Samuel Caballero – calciatore honduregno
 Sergio Caballero – attore spagnolo
 Steve Caballero – skater statunitense
 Wilfredo Caballero – calciatore argentino

Altro
 Fantic Motor Caballero – motocicletta prodotta dalla Fantic Motor
 Caballero – titolo nobiliare
 Caballero – personaggio della pubblicità ideato da Armando Testa
 Caballero – rivista erotica degli anni sessanta e settanta